Тутраканци е село в Североизточна България. То се намира в община Провадия, област Варна.

География 
Селото е разположено на 7 km на юг от град Провадия.

История 
През османския период селото носи името Балдър кьой, а получава днешното си название в чест на Четвърта пехотна преславска дивизия, изнесла основната тежест в Тутраканската битка по време на Румънската кампания през Първа световна война.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 

В центъра на селото има паметник на хората, които са участвали във войнатa, оцелели и живели със спомена за саможертвите.

Други 
В центъра на селото има автобусна спирка, през която минават автобуси до близкия град Провадия. В селото няма училище, но има библиотека и кметство. Напълно разрушено и съборено е училището (до 4 клас). Има стара чешмичка, която не работи.

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Провадия